«Фемида» — российская правовая награда.

История 
Премия «Фемида» учреждена в 1996 году Московским клубом юристов, в 2007 года соучредителем премии выступила Ассоциация юристов России, с 2014 года проводится Международным фондом поддержки правовых инициатив.

По состоянию на 2015 год соучредители премии — фонд «Фемида», Международный фонд поддержки правовых инициатив, Международный союз юристов, Ассоциация юристов России.

Описание 
Премия присуждается по решению её экспертного совета, который ежегодно формируется соучредителями премии.

По состоянию на 2015 год лауреатами премии стали около 300 человек и организаций.

Список номинаций меняется из года в год. Среди номинаций: «Alma Mater», «Школа права», «Прокуратура», «Адвокатура», «Спецслужбы», «Нотариат», «Правозащитник», «Государственная служба», «Право и экономика», «Правосудие», «Законотворчество», «Экономика и право», «Россия и Европа», «Международное сотрудничество».

Лауреата премии вручается статуэтка, разработанная скульптором М. В. Переяславцем.

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Премии России
Юридические премии
Награды по алфавиту